Aelurillus guecki — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: Греция и Турция.

Описание 
Просома темно-коричневая с чёрными краями с белыми волосками. Опистосома дорзально с серо-чёрными волосками и срединными чёрными отметинами зигзаговидной формы. Длина тела самцов: 4—4,5 мм. Просома самок темно-коричневая с орнаментом из серо-чёрных волосков. Опистосома дорзально с серо-чёрными волосками волосками и медианными черными отметинами со светлыми пятнами. Длина тела самок: 5,4—6,85 мм.

Вид  был впервые описан немецким арахнологом Хайко Мецнером (Heiko Metzner) в 1999 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 1999 году
Паукообразные Европы